{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80801) Yiwu || 2000 CP98 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80802) - || 2000 CD99 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80803) - || 2000 CX100 || 12 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80804) - || 2000 CG102 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80805) - || 2000 CU103 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80806) - || 2000 CM105 || 6 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (80807) Jimloudon || 2000 CX112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80808) Billmason || 2000 CU114 || 1 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80809) - || 2000 CX114 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80810) Georgewinters || 2000 CC115 || 1 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80811) - || 2000 CN116 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80812) - || 2000 CY116 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80813) - || 2000 CZ120 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80814) - || 2000 CT121 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80815) - || 2000 CD122 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80816) - || 2000 CR122 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80817) - || 2000 CK125 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80818) - || 2000 CY125 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80819) - || 2000 CH127 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80820) - || 2000 CQ129 || 3 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80821) - || 2000 CQ137 || 4 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80822) - || 2000 CD140 || 4 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80823) - || 2000 DP || 23 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80824) - || 2000 DX || 24 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80825) - || 2000 DZ || 24 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80826) - || 2000 DH1 || 26 februari 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| (80827) - || 2000 DV1 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80828) - || 2000 DF2 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80829) - || 2000 DX2 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80830) - || 2000 DS3 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80831) - || 2000 DQ4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80832) - || 2000 DX4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80833) - || 2000 DR5 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80834) - || 2000 DS5 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80835) - || 2000 DK7 || 29 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80836) - || 2000 DU7 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80837) - || 2000 DV7 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80838) - || 2000 DJ12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80839) - || 2000 DS12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80840) - || 2000 DT13 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80841) - || 2000 DR14 || 25 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80842) - || 2000 DW14 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80843) - || 2000 DO17 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80844) - || 2000 DK18 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80845) - || 2000 DZ18 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80846) - || 2000 DL19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80847) - || 2000 DX19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80848) - || 2000 DY19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80849) - || 2000 DM20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80850) - || 2000 DN20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80851) - || 2000 DX20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80852) - || 2000 DF21 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80853) - || 2000 DK22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80854) - || 2000 DQ22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80855) - || 2000 DD23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80856) - || 2000 DF23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80857) - || 2000 DJ24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80858) - || 2000 DL24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80859) - || 2000 DD25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80860) - || 2000 DZ25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80861) - || 2000 DU26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80862) - || 2000 DV26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80863) - || 2000 DT27 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80864) - || 2000 DZ27 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80865) - || 2000 DH28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80866) - || 2000 DN28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80867) - || 2000 DO28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80868) - || 2000 DX28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80869) - || 2000 DA31 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80870) - || 2000 DY31 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80871) - || 2000 DM32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80872) - || 2000 DN33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80873) - || 2000 DS33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80874) - || 2000 DF35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80875) - || 2000 DU35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80876) - || 2000 DA37 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80877) - || 2000 DR37 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80878) - || 2000 DY37 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80879) - || 2000 DB39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80880) - || 2000 DT39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80881) - || 2000 DV40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80882) - || 2000 DX40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80883) - || 2000 DY40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80884) - || 2000 DC42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80885) - || 2000 DJ42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80886) - || 2000 DO42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80887) - || 2000 DQ42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80888) - || 2000 DT42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80889) - || 2000 DM43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80890) - || 2000 DY45 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80891) - || 2000 DP48 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80892) - || 2000 DO50 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80893) - || 2000 DL51 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80894) - || 2000 DK52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80895) - || 2000 DM52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80896) - || 2000 DF53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80897) - || 2000 DV53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80898) - || 2000 DA54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80899) - || 2000 DO54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80900) - || 2000 DQ54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten